Ингвар Лухаяэр (, псевдонимы Valev Mirtem, Ülev Valder, Tõivelemb Vallak, ) — эстонский писатель.

Биография 
Окончил Тартуский университет по специальности история (1970). Два года отработал учителем в Камбье. С 1972 по 1978 год сотрудничал в газете «Сяде», органе эстонского комсомола. Был активистом и руководителем различных поэтических клубов.

Как поэт дебютировал в 1966 году, в Эстонии в 1960-х годах появлялось много молодых поэтов. Его стихи были оценены с осторожностью, местами было указано на «рифму ради рифмы», хотя его «искренность» хвалили. Впоследствии опубликовал несколько томов стихов и романов, не вызвавших интереса у критики. Большая часть его более поздних работ была посвящена эротизму и сексуальности и оставляла желать лучшего, так что, по словам одного из критиков, возник вопрос о том, в какой степени «всё это связано с литературой».

Выступает с крайних националистических позиций (в духе Эстония — для эстонцев, требует перехода на эстонский язык обучения во всех школах Эстонии и т. д.)

В 2012 опубликовал роман «Muname lahing. Ajalooline jutustus sellest, mis oleks juhtunud, kui Eesti oleks 30-ndail aastail tsiselt kaitseks valmistunud ja vene agressioonile otsustavalt vastu astunud» («Битва при Мунамяэ. Историческое повествование о том, что бы произошло, если бы в Эстонии 1930-х серьёзно подготовились к защите от российской агрессии») в жанре альтернативной истории — по мысли автора эстонское правительство в 1930-е годы возглавляет Артур Сирк, и под его руководством эстонские войска одерживают победу в войне с СССР (При этом невестой Сирка фантастическим образом становится известная эстонская писательница Айра Кааль).

Библиография 
Атмосфера Тооминга (1966)
Сад Хелемита (1977)
Майтунунад в Эстонии (1993)
Праздник Милосердия (1994)
Ваза будущего (1994)
На белой стороне: Избранная поэзия (1995)
Фиолетовый (1997)
Два Человека: Юмористические Школьные Стихи (2000)
Мышь в кошачьих лапах : Стихи для детей (2000)
Вадзрад и лотосы, постановки, сирень: сборники стихов (2001)
Небесные Девочки, Небесный Отец (2002)
Мечты об Эстонии: патриотическая поэзия (2007)

Литература

Примечания

Ссылки 
Eesti biograafiline andmebaas ISIK

Писатели Эстонии